Joachim Weingart (Weingarten) (1895, Drohobycz – 1942, KZ Auschwitz), polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego
 Steve Weingart (* 1966, Daynton), amerykański klawiszowiec

Zobacz też 
 Weingarten
 Weingartner